Krivaja (südslawisch für „die Krumme“) steht für:

Orte:
 Krivaja (Bačka Topola), Dorf in Bačka Topola, Serbien
 Krivaja (Blace), Dorf in Blace, Serbien
 Krivaja (Cazin), Dorf in Cazin, Serbien

Flüsse:
 Krivaja (Bosna), Nebenfluss der Bosna in Bosnien und Herzegowina
 Krivaja (Großer Batschka-Kanal), Fluss in der Vojvodina, Serbien

Sonstiges:
 Krivaja-Waldbahn, siehe Bosnabahn #Waldbahnen